Список лауреатов и номинантов премии «Сатурн» в категории «Лучшее DVD-издание классического фильма»

Лауреаты и номинанты

2002—2010

2011—2019

2021—2029

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  
 https://web.archive.org/web/20100209012603/http://www.saturnawards.org/nominations.html 

Номинации кинопремии «Сатурн»